Miejscowości w USA:
 Lu Verne – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Humboldt
Gminy w USA:
 Lu Verne (ang. Lu Verne Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Kossuth